Diezmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Diezmann (1805–1869), deutscher Autor und Übersetzer
 Tanja Diezmann (* 1969), deutsche Designerin

Siehe auch:

 Dietrich IV. (Lausitz) (um 1260–1307) genannt Diezmann, Markgraf der Lausitz, Landgraf von Thüringen